Sławejkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Sławejkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Sławejkowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna